Santa Maria do Pará kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Maria do Pará (ort), 
 Santa Maria do Pará (kommun), 

Robotskapade Brasilienförgreningar